100 m stylem grzbietowym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje i półfinały miały miejsce 22 lipca, a finał 23 lipca.

Chińczyk Xu Jiayu obronił tytuł mistrza świata, uzyskawszy w finale czas 52,43. Srebrny medal zdobył Rosjanin Jewgienij Ryłow (52,67), a brąz wywalczył mistrz globu sprzed czterech lat, Mitch Larkin z Australii (52,77).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 22 lipca o 10:20 czasu lokalnego.

Ze względu na problemy z nakładkami startowymi Simone Sabbioni i Dylan Carter płynęli w samodzielnych wyścigach, po zakończeniu wszystkich wyścigów eliminacyjnych i obaj zakwalifikowali się do półfinałów. Pływacy, którzy przed wyścigami Sabbioniego i Cartera uzyskali kwalifikację (Thomas Ceccon i Richárd Bohus) nie wzięliby wówczas udziału w półfinałach. Ostatecznie zdecydowano o kwalifikacji do następnego etapu wszystkich wspomnianych wyżej zawodników, więc liczba półfinalistów wyniosła 18.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 22 lipca o 20:18 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał rozpoczął się 23 lipca o 21:06 czasu lokalnego.

Przypisy 

M